Příjmení Matocha nosí více významných osobností:

 Josef Matocha (1888–1961) – český římskokatolický teolog, duchovní, vysokoškolský pedagog, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
 Josef Matocha (kronikář) (1919–1998) – český historik, badatel a kronikář
 Pavel Matocha (* 1972) – český publicista a šachista
 Soňa Matochová (* 1962) – česká právnička a československá politička